

Geografia

Austria 
Węgierska nazwa miejscowości:
 Wiesen

Chorwacja 
Węgierska nazwa miejscowości:
 Retfala